Keppel (hoofddeksel), een hoofddeksel dat traditioneel gedragen wordt door Joodse mannen.
 Keppel (gemeente), een voormalige Nederlandse gemeente
 De benaming van Laag-Keppel als stad.
 Kasteel Keppel, ooit onderdeel van het Graafschap Zutphen, gelegen bij Laag-Keppel.
Hoog-Keppel, een plaats nabij Laag-Keppel.

Personen
 Van Keppel 
 Van Keppel tak Van Heeckeren
 Van Keppel tak Van Lynden
 Van Keppel (tak Nijenborch)
 Van Keppel (tak Oolde)
 Van Keppel tak Van Pallandt
 Van Keppel tak Polanen
 Van Keppel tak Verwolde
 Van Keppel (tak Voorst)
 Van Keppel (tak Voorst tot Voorst)
 Van Keppel
  Van Keppel (tak Woltbeke) http://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/woltbeke.htm